Desa Bantarkalong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bantarkalong (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 106,72), Jawa Barat, 
 Desa Bantarkalong (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 108,08), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar